Dredge (drɛdʒ) ist ein aus dem Englischen stammender Begriff für:

 ein über den Boden von Gewässern gezogenes Schleppnetz zur Probenentnahme, siehe Dredge (Schleppnetz)
 das Ausbaggern oder Absaugen von Material aus dem Gewässergrund, z. B. zum Goldwaschen, siehe Schwimmbagger bzw. Goldbagger
 eine Progressive-Rock-Band aus den USA, siehe dredg

Dredge ist ein Familienname:

 Bradley Dredge (* 1973), walisischer Golfer
 Doreen Dredge (* 1931), kanadische Hochspringerin

Siehe auch:
 Tretsch